Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1999 war die 26. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand in Port Moresby, der Hauptstadt Papua-Neuguineas statt.

Weltmeister wurde der Waliser Ian Preece durch einen 11:8-Sieg im Finale gegen den Engländer David Lilley.

Modus 
Die 66 Teilnehmer wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1999 bei CueTracker

1999
Snookerveranstaltung 1999
Sportveranstaltung in Port Moresby
Billardturnier in Papua-Neuguinea